Тюряев Далер — «Мастер спорта международного класса», «Заслуженный мастер спорта Республики Таджикистан»

Биография 
Родился в 1983 году в г. Душанбе (Таджикистан). В настоящее время проживает в Республике Таджикистан.

Спортивные достижения 
Чемпионаты Мира 
 2001 год
  В программе  «Командное силовое разбивание».
 2002 год
  В программе  «Личный спарринг весовой категории св.80кг.»
 2003 год
  В программе  «Командная спецтехника»
 2011 год
  В программе  «В  личном спарринге, среди мужчин весовой категории до 85 кг.»
Кубок Европы
 2000 год
  В программе  «Командные тыли, среди мужчин»
 2001 год
  В программе  «Личный спарринг, среди мужчин св. 80 кг.»
 2003 год
  В программе  «Личный спарринг, среди мужчин весовой категории св.80 кг.»,
  В программе  «Командные тыли, среди мужчин»
 2004 год
  В программе  «Командный спарринг, среди мужчин» 
 2006 год
  В программе  «Личная спец. техника, среди мужчин»,
  В программе  «Командные тыли, среди мужчин»
Чемпионаты Азии
 2002 год
  В программе  «Командный спарринг»,
  В программе  «Командный Спец-техника»,
  В программе  «Личный спарринг св.80кг.»
 2006 год
  В программе  «Личный спарринг, среди мужчин до 85 кг.»,
  В программе  «Командные тыли, среди мужчин»,
  В программе  «Командный спарринг»
 2008 год
  В программе    «Командный спарринг, среди мужчин»,
  В программе    «Личная спец. техника среди мужчин»,
  В программе    «Личный спарринг среди мужчин до 85 кг.»
 Абсолютный Чемпион Азии 2008 года
 Обладатель чёрного пояса IV дан.

См. также 
 Бахрамов, Шахоб
 Сайфиддинов, Далер
 Сайфиддинов, Дилшод
 Чернова, Мария
 Азизов, Анвар

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионы мира по тхэквондо
Родившиеся в Душанбе
Тхэквондисты Таджикистана
Чемпионы мира по тхэквондо (ITF)